A categoria 60 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 26 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Final

Repescagem

Referências 

Campeonato Mundial de Judô de 2013